Pisa – comune italiano nell'omonima provincia
 Pisa – città dell'antica Grecia
 Pisa – cognome italiano
 Pisa – fiume polacco
 Pisa Calcio – squadra di calcio
 Pisa – famiglia italiana
 Pisa – genere di granchi appartenenti alla famiglia Epialtidae
 PISA – acronimo di Programme for International Student Assessment
 Pisa – zona industriale del comune di Malo, in provincia di Vicenza
 Pisa – incrociatore della Regia Marina (1907-1937)
 Battista Pisa (1894-1962) – calciatore italiano
 Wolfgang Pisa (1965- ) – vescovo cattolico tanzaniano

Pagine correlate 
 De Pisa

Altri progetti